Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Guillermo Cañas e Martín García che hanno battuto in finale Marius Barnard e T. J. Middleton 5-7, 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Pablo Albano /  Lan Bale (primo turno)
 Paul Haarhuis /  Sjeng Schalken (quarti di finale)

 Marius Barnard /  T. J. Middleton (finale)
 Devin Bowen /  Adam Peterson (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Pro Tennis Championships 1999
ATP Tour 1999